Prvenstvo Jugoslavije u rukometu za žene za sezonu 1983./84. je deseti put zaredom osvojila ekipa Radnički iz Beograda.

Prva savezna liga

Druga savezna liga

Sjever 

U jesenskom dijelu je liga nosila naziv 1.B savezna liga - Sjever.

Međurepubličke lige (3. rang)

Hrvatska - Slovenija

Četvrti rang prvenstva

Prvenstvo Hrvatske 
Završnica igrana u Umagu.

Izvori 
 Gruičić Jasmina: 50 godina rukometa na Labinštini, Labin, 2005.
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.

1983-84